Kohner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kohner (1905–1986), österreichischstämmiger Autor, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Hanna Kohner (1919–1990), Holocaust-Überlebende, bekannt durch einen Auftritt im frühen US-Fernsehen (1953)
 Josef Kohner (1866–1932), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Pancho Kohner (* 1939), US-amerikanischer Filmproduzent
 Paul Kohner (1902–1988), US-amerikanischer Filmproduzent mit k. & k. Herkunft
 Susan Kohner (* 1936), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch: 
 Koner, Cohner